В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1991, який проходив у рамках Туру ATP 1991, Гі Форже здобув титул, у фіналі перемігши Піта Сампраса 2-6, 7-6, 6-4.

Сіяні гравці 

 Борис Беккер (півфінал)
 Стефан Едберг (чвертьфінал)
 Іван Лендл (3-тє коло)
 Піт Сампрас (півфінал)
 Андре Агассі (3-тє коло)
 Гі Форже (Чемпіон)
 Піт Сампрас (фінал)
 Андрій Черкасов (3-тє коло)

 Еміліо Санчес (1-ше коло)
 Андрій Черкасов (чвертьфінал)
 Якоб Гласек (2-ге коло)
 Бред Гілберт (чвертьфінал)
 Майкл Чанг (3-тє коло)
 Гі Форже (чвертьфінал)
 Річі Ренеберг (1-ше коло)
 Йонас Свенссон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters